J34 steht für:

 Westinghouse J34, ein Turbojet-Strahltriebwerk

 den Johnson-Körper J34, die Fünfecksdoppelrotunde

Abkürzung